Il y a eu quinze pilotes de Formule 1 espagnols, le plus titré d'entre eux étant Fernando Alonso qui a remporté le championnat du monde des pilotes à deux reprises. Alonso est le seul champion espagnol et l'un des deux seuls pilotes espagnols à avoir remporté un Grand Prix, l'autre étant Carlos Sainz Jr.. Deux autres pilotes espagnols ont réalisé un podium avec Pedro de la Rosa et Alfonso de Portago.

Pilotes actuels 
Fernando Alonso débute en Formule 1 avec Minardi en 2001, mais l'équipe a du mal à produire une voiture compétitive. Il est transféré chez Renault pour assumer un rôle de pilote essayeur en 2002, puis de pilote titulaire en 2003. Il remporte le championnat des pilotes en 2005 et conserve le titre l'année suivante. À l'époque, il était le plus jeune vainqueur d'une course et le plus jeune champion, bien que les records aient depuis été dépassés par Sebastian Vettel et Max Verstappen. Il rejoint McLaren pour la saison 2007, mais dû à une relation tendue avec l'équipe, il retournera chez chez Renault pour les deux années suivantes. Une enquête, réalisée par le magazine Autosport en 2009 et interrogeant 217 pilotes de F1, place Alonso au rang du 9e plus grand pilote de F1 de tous les temps. En 2010, il devient le pilote principal de Ferrari, remportant cinq courses avant de prendre la deuxième place du championnat. Alonso termine à nouveau à la 2e du championnat en 2012 et 2013. En 2015, il retourner chez Mclaren jusqu'à fin 2018, où il quitte la Formule 1. Alonso revient 2021, au volant d' Alpine . Il réalisera un podium au Qatar,  et finira dixième au championnat. Il continue avec Alpine pour la saison 2022, mais annonce le 1er août 2022 qu'il sera au volant d'une Aston Martin en 2023.

Carlos Sainz Jr. a commencé sa carrière en Formule 1 en 2015, au volant d'une Toro Rosso . Il est signé chez Renault vers la fin de 2017 pour la saison 2018, puis rejoint McLaren pour remplacer son compatriote Alonso, où il a conduit en 2019 et 2020 .  Là, il réalise deux podiums et il terminera sixième du championnat les deux années.  Sainz est ensuite passé chez Ferrari pour 2021, où il a réalisé quatre podiums pour terminer cinquième du championnat.  Au Grand Prix de Grande-Bretagne 2022, Sainz a décroché sa première pole position et sa première victoire en GP, devenant ainsi le deuxième pilote espagnol à réussir ce doublé. Il continue avec Ferrari en 2022 et 2023.

Anciens pilotes 
Pedro de la Rosa a eu une longue carrière en Formule 1. Il débute en 1999 chez Arrows et y resta deux années avant d'obtenir un poste de pilote essayeur chez Jaguar pour 2001. Il devient pilote titulaire lorsque Luciano Burti se fait limoger après quatre Grands Prix et de la Rose sera reconduit pour l'année suivant. resté avec l'équipe l'année suivante. Il a déménagé chez McLaren en tant que pilote d'essai, ne revenant correctement à la course que lorsque Juan Pablo Montoya a quitté l'équipe en 2006. Au cours des huit courses restantes, il a marqué 19 points, dont une deuxième place. Il a perdu son siège de course au profit de Lewis Hamilton mais est resté pilote d'essai jusqu'en 2010, date à laquelle il a signé avec BMW Sauber. Il a été abandonné après 14 courses et a repris son rôle de testeur avec McLaren. Il a de nouveau obtenu un siège de course, conduisant pour HRT en 2012.

Jaime Alguersuari fait ses débuts au milieu de la saison 2009, en devenant le plus jeune pilote à courir en Formule 1, à l'âge de 19 ans et 125 jours. Il remplace le pilote Sébastien Bourdais qui est remercié Toro Rosso, à la suite du Grand Prix d'Allemagne. Alguersuari pilotera également pour l'équipe en 2010 et 2011. Il sera limogé à la fin de l'année sans obtenir de nouvelle opportunité pour la saison 2012.

Marc Gené débute en Formule 1 en 1999 et pilotera pendant deux saisons avec Minardi. Pour la saison 2001, il signe comme pilote d'essai chez Williams et remplacera Ralf Schumacher une fois en 2003 et deux fois en 2004.

Luis Pérez-Sala est un pilote Minardi pendant les saisons 1988 et 1989, terminant moins de la moitié des courses et marquant un point pour une sixième place au Grand Prix de Grande-Bretagne 1989. Il sera le directeur de l'équipe espagnole HRT, assumant ce rôle à partir de décembre 2011 jusqu'à la faillite de l'équipe.

Adrián Campos fait partie de la Scuderia Minardi en 1987 mais connait une très mauvaise saison, principalement en raison d'un manque de fiabilité mécanique. Il ne termine qu'une seule course cette saison, son Grand Prix à domicile, et sera limogé en 1988 après avoir échoué à se qualifier trois fois consécutivement. En 1998, il lance Campos Racing qui sera présente dans diverses disciplines de sport automobile et aura du succès avec Marc Gené et Fernando Alonso en World Series by Nissan. Il réussira à engager son équipe en Formule 1 pour la saison 2010 sous le nom de HRT, grâce à une prise de contrôle par Jose Ramon Carabante. 

Roberto Merhi participe au championnat de F1 de 2015 pour Manor Marussia.

Alfonso de Portago participe à six week-ends de course entre 1956 et 1957 avec Ferrari. Il a été classé deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne de 1956, bien qu'il ait cédé sa voiture à Peter Collins dont la Ferrari avait subi une panne mécanique. 

Emilio de Villota, qui participe à 14 courses sur quatre saisons, ne se qualifie que pour deux d'entre elles.  Les deux courses étaient avec McLaren en 1977 et de Villota ne terminera pas plus haut qu'à la 13ème place. Sa fille, María de Villota, sera pilote d'essai de Formule 1 pour Marussia mais ne participera à aucune week-end de course. En juillet 2012, au volant d'une Marussia, lord d'une une session de test, elle s'écrase dans un camion d'assistance. Souffrant de blessures à la tête, elle mettra fin à carrière de pilote. Ces même blessures contribueront à sa mort en 2013.

Paco Godia participe à 14 courses avec Maserati au cours d'une carrière qui s'étend de 1951 à 1958.  Son meilleur résultat survient en 1956 lorsqu'il termine à la 4e place des Grands Prix d'Italie et d'Allemagne. 

Alex Soler-Roig commence sa carrière de pilote de F1 en 1970 avec Lotus mais ne prendra le départ d'aucune des trois courses pour lesquelles il sera engagé. Il passera sur une March pour l'année suivante et bien qu'il commencera quatre Grands Prix, il n'en terminera aucun, ni ne terminera les deux courses auxquelles il sera inscrit avec BRM pour 1972. 

Juan Jover (1951), Antonio Creus (1960) et Emilio Zapico (1976) participèrent à un seul Grand Prix chacun sans avoir pu terminer leur course.

Chronologie

Voir également 

 Liste des vainqueurs du Grand Prix de Formule 1

Notes et références 

Pilotes